Йо́хан Хёйзинга ( ; 1872—1945) — нидерландский философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского (1905—1915) и Лейденского (1915—1940) университетов.

Биография 
Хёйзинга родился 7 декабря 1872 года в Гронингене, в семье священника-меннонита. Изучал историю индоевропейской литературы и общую историю. В 1897 году защитил диссертацию, посвящённую образу видушаки в индийской драме. В 1905 году получил должность профессора Гронингенского университета, где преподавал до 1915 года. Затем перешёл в Лейденский университет и оставался его профессором вплоть до 1942 года, когда немецкие оккупационные власти запретили ему преподавание за негативные отзывы о нацизме и антисемитизме.

В годы нацистской оккупации Нидерландов учёный был арестован и заключён с августа по октябрь 1942 года в концлагерь, после чего ему было запрещено жить в Лейдене. Он скончался 1 февраля 1945 года близ города Арнема в доме своего коллеги по университету Рудольфа Клеверинги.

Труды 
Хёйзинга получил мировую известность благодаря исследованиям по истории западноевропейского Средневековья и Возрождения. Наиболее известные произведения — «Осень Средневековья» (1919) и «Эразм» (1924). Впоследствии самым знаменитым сочинением Хёйзинги стал трактат Homo Ludens («Человек играющий», 1938).

Доктор Антон ван дер Лем о творчестве Хёйзинги 
Голландский исследователь творчества Йохана Хёйзинги доктор Антон ван дер Лем, говоря о неослабевающей привлекательности работ своего знаменитого соотечественника, указывает на пять их наиболее существенных признаков:
 Любовь к истории исключительно ради неё самой. В подходе к изучению прошлого Хёйзинга, следуя Якобу Буркхардту, стремится не «извлечь уроки на будущее», но увидеть непреходящее. Он не преследует политических, экономических или социальных целей. Многие страницы его произведений характеризуются чертами осязаемой подлинности. Идеологические пристрастия над ними не властны.
 Плюралистическое понимание истории и отказ от соблазнительных объяснений. История — живой, многогранный процесс, который мог бы протекать и иначе. История не имеет ни цели, ни необходимости, ни двигателя, ни всеопределяющих принципов. Хёйзинга отвергает монопричинность при анализе исторических процессов. Это даёт возможность его произведениям сохранять убедительность независимо от текущего времени.
 Дар образного воплощения исторических событий. Хёйзинга не приемлет позитивистский взгляд на историю как на процесс, подлежащий рациональному объяснению. История для Хёйзинги не сообщение, не рассказ, а розыск, расследование.
 Идея «исторической сенсации». Хёйзинга сравнивает ощущение «исторической сенсации» с музыкальным переживанием, вернее с постижением мира через музыкальное переживание.
 Этический императив. Историк должен сохранять верность истине, по возможности корректируя свою субъективность. Стремление к истине — нравственный долг историка. Хёйзинга указывает на такие категории, как семь смертных грехов, четыре главные добродетели или стремление к миру и справедливости, как на ту мерку, с которой следует судить о событиях прошлого.

Определение истории по Хёйзинге 
В эссе «Об определении понятия „история“» () Хёйзинга даёт следующее определение истории:

История — это духовная форма, в которой культура отдаёт себе отчёт о своём прошлом.

Хёйзинга трактует элементы этого определения следующим образом:
 Духовная форма — широкое понятие, включающее не только науку, но и искусство. Таким образом, определению соответствует не только научная история, но и нарративные хроники, исторические легенды и прочие формы исторического сознания, существовавшие и существующие в разных культурах.
 Культура. Под культурой в данном контексте понимается культурное сообщество, например, нация, племя, государство. Культура может быть монолитной, а может разделяться на различные субкультуры.
 Отдаёт себе отчёт. Это означает, что целью занятий историей (в какой бы форме они ни выражались — как хроника, мемуары, научное исследование) является понимание и интерпретация окружающей действительности.
 Своё прошлое. По Хёйзинге, каждая культура имеет своё собственное прошлое. Под прошлым конкретной культуры подразумевается не только прошлое самих представителей культуры, а тот общий образ прошлого (своего и чужого), который господствует в данной культуре. Хёйзинга считает, что каждая культура будет иметь свой взгляд на прошлое и будет «писать историю» по-своему. Более того, в пределах одной культуры разные субкультуры будут иметь разную историю (в значении «разный образ истории»). В качестве примера приводится различная интерпретация истории Нидерландов с точки зрения протестантов и социалистов. Хёйзинга считает эту ситуацию нормальной, но на том условии, что историк, работающий в рамках своей культуры, должен стараться следовать истине (этический императив).

Библиография 
 Хейзинга Й. Об исторических жизненных идеалах/ Пер. с голл. Ирины Михайловой. Под ред. Ю. Колкера. — London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. — ISBN 1-870128-44-3.
 Хейзинга Й. Homo Ludens. «Человек играющий»: Статьи по истории культуры. / Пер., сост. и вступ. ст. Д. В. Сильвестрова; Коммент. Д. Э. Харитоновича. — М.: Прогресс-Традиция, 1997. — 416 с. — ISBN 5-89493-010-3.
 Хейзинга Й. Осень Средневековья / Пер. Д. В. Сильвестрова. Под ред. С. С. Аверинцева. — М.: Наука, 1988. — 544 с.: ил. — (Памятники исторической мысли). — ISBN 5-02-008934-6.
 Хейзинга Й. 
 Хейзинга Й. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные письма. Рисунки / Сост. и пер. Д. В. Сильвестрова. Комм. Д. Харитоновича. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2009. — ISBN 978-5-89059-128-9.
 Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемнённый мир: Эссе / Сост.,пер. и предисл. Д. В. Сильвестрова. Комм. Д. Харитоновича. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. — ISBN 978-5-89059-127-2.
 Хейзинга Й. Осень Средневековья / Сост., пер. и предисл. Д. В. Сильвестрова. Комм. Д. Харитоновича. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. — ISBN 978-5-89059-166-1.
 Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. Сост., пер. и предисл. Д. В. Сильвестрова. Комм. Д. Харитоновича. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. — ISBN 978-5-89059-168-5; СПб., 2015. — ISBN 978-5-89059-229-3.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Хёйзинга, Йохан — Философско-культурологические взгляды. Библиография
 
 Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня
 Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры
 Хейзинга Й. Политическое и военное значение рыцарских идей в позднем средневековье
 Тенденция развития «героического идеала» в Европе по Йохану Хёйзинге

Историки Нидерландов
Философы игры
Культурологи
Выпускники Гронингенского университета
Медиевисты Нидерландов
Преподаватели Лейденского университета
Члены Шведской королевской академии наук